Отреаги́рование (Разря́дка):
 Отреагирование, или Абреакция () — термины, появившиеся в психоанализе, и обозначающие способ сознательно дать выход избытку сдерживаемых эмоций, «разрядив» таким образом внутреннее напряжение.
 Отреагирование вовне, или Отыгрывание () — термины, появившиеся в психоанализе, и обозначающие один из видов бессознательных защитных механизмов психики, «разряжающий» внутреннее напряжение через активные действия.